Beauharnais – casata nobiliare francese
 Alessandro di Beauharnais – politico e generale francese
 Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Leuchtenberg–Beauharnais – Duchessa di Leuchtenberg e imperatrice del Brasile
 Augusto di Beauharnais – duca di Leuchtenberg e principe consorte del Portogallo
 Claude de Beauharnais (1717-1784) – ammiraglio francese
 Claude de Beauharnais (1756-1819) – pari di Francia e politico francese
 Claude de Beauharnais (1680-1738) – nobile francese
 Daria de Beauharnais – nobildonna russa
 Émilie de Beauharnais – nobildonna francese
 Eugene Beauharnais Cook – compositore di scacchi statunitense
 Eugenio di Beauharnais – principe francese
 Fanny di Beauharnais – scrittrice, poetessa e nobile francese
 François de Beauharnais (-1587) – nobile francese
 François de Beauharnais (-1681) – nobile francese
 François de Beauharnais de La Boëche (1655-1746) – politico e militare francese
 François de Beauharnais (1714-1800) – nobiluomo, militare e politico francese
 François de Beauharnais (1756-1846) – nobiluomo, militare e politico francese
 Giuseppina di Beauharnais – prima moglie dell'imperatore Napoleone I
 Giuseppina Eugenia di Beauharnais – regina consorte di Svezia e di Norvegia
 Maximilian de Beauharnais – nobile francese
 Ortensia di Beauharnais – regina consorte d'Olanda
 Stefania di Beauharnais – consorte di Carlo II, granduca di Baden
 Steve Beauharnais – giocatore di football americano statunitense
 Teodolinda di Beauharnais – nobildonna francese